Bernard Andrès (1941-), est un compositeur et harpiste français.
 Bernard Andrès (1949-), est un professeur et écrivain québécois.